Desa Menganti kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Menganti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,54, long 109,15), 
 Desa Menganti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,07), 
 Desa Menganti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,68, long 109,60), 
 Desa Menganti (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,66, long 110,66), 
 Desa Menganti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,30, long 112,58), 
 Desa Menganti (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,09, long 112,48), 

Robotskapade Indonesienförgreningar